48-й входной Драфт НХЛ 2010 проходивший 25 и 26 июня в Лос-Анджелесе, на домашней арене местной команды, Стэйплс Центр. Под общим первым номером «Эдмонтоном» был выбран канадец Тэйлор Холл. Впервые драфт проходил в Лос-Анджелесе.

Драфт-лотерея 
По итогам драфт-лотереи прошедшей 13 апреля 2010 года, право первого выбора на драфте 2010 получил «Эдмонтон Ойлерз».

Рейтинг проспектов

Выбор игроков 
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)Выделены обладатели Кубка Стэнли

Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Раунд 4

Раунд 5

Раунд 6

Раунд 7

Количество выбранных игроков по странам 
Всего было задрафтовано 210 хоккеистов из 12 стран мира. Из российских игроков под самым высоким, восьмым, номером Атлантой Трэшерз был выбран Александр Бурмистров. Всего же было выбрано 8 игроков, что на одного больше чем в прошлом году.

См. также 
НХЛ в сезоне 2010-2011

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 30 лучших игроков драфта 2010

Драфты НХЛ
2010 год в хоккее
Июнь 2010 года